Pedrerol ist der Name von

 Maria Amèlia Pedrerol i Busquets (* 1950), katalanische Sängerin und Liedermacherin
 Sergi Pedrerol (* 1969), spanischer Wasserballspieler
 Josep Pedrerol (* 1965), spanischer Journalist	
 Ricard Albiñana i Pedrerol (1917–2008), katalanischer Filmschaffender
 Raimundo Casas Pedrerol (1863–1931), spanischer Autor